Namen:
 Augusta (agnomen), een erenaam (agnomen), verleend aan vrouwen (en/of moeders) van keizers
 Julia Augusta, de eerste vrouw die die agnomen verkreeg
 Augusta, een meisjesnaam, afgeleid van Augustus
 Augusta van Treviso, vroegchristelijke martelares en heilige
 Augusta van Saksen-Gotha (1719-1772), prinses van Wales
 Augusta Frederika van Hannover (1737-1813), Britse prinses
 Augusta Caroline van Brunswijk (1764-1788), Duitse prinses
 Augusta van Hannover (1768-1840), prinses van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Hannover
 Augusta van Pruisen (1780-1841), Duitse prinses
 Augusta van Beieren (1788-1851), Duitse prinses
 Augusta van Hessen-Kassel (1797-1889), Duitse prinses
 Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach (1811-1890), Duitse prinses
 Augusta van Cambridge (1822-1916), Britse prinses
 Augusta Victoria van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858-1921), koningin van Pruisen en keizerin van het Duitse Rijk

Merken:
 Augusta (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 (niet te verwarren met het Italiaanse merk MV Agusta)

Geografie:
Augusta (Italië), een stad in de provincie Syracuse op Sicilië
Port Augusta, een stad in de Australische deelstaat Zuid-Australië
Augusta (Australië), een stad in de Australische deelstaat West-Australië

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Augusta (Arkansas)
Augusta (Georgia)
Augusta National Golf Club, golfclub in Georgia waar de Masters wordt gespeeld 
Augusta (Illinois)
Augusta (Kansas)
Augusta (Kentucky)
Augusta (Maine)
Augusta (Michigan)
Augusta (Missouri)
Augusta (Montana)
Augusta (Wisconsin)
Augusta County, een county in Virginia

Biologie:
Augusta (spin), een geslacht van spinnen

Zie ook
Agustaschandaal, een partijfinancieringsschandaal uit de Belgische politiek